Cette page contient les pages d'homonymie de Corde, Cordes et La Corde.

Au sens propre, une corde est un assemblage long, flexible, résistant, de section circulaire, composé de fils tordus et/ou tressés ensemble dont on se sert comme outil pour lier, attacher, haler, hisser, .

Société 

 Dans le contexte maritime, par superstition, la corde est appelée cordage. La tradition veut que, sur un navire, il n'y ait guère qu'une seule « corde », celle de la cloche de quart ;
 En agriculture, la corde est une unité de mesure pour le bois coupé ;
 La corde à sauter est un jouet ;
 La corde à linge sert à faire sécher du linge.

Science et technologie 
 En aéronautique, la corde est la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite d'une aile.
 En anatomie, les cordes vocales.
 En astrophysique, une corde cosmique est un objet hypothétique présent dans l'univers.
 En géométrie, une corde est un segment joignant deux points d’un cercle ou d’une autre courbe.
 En informatique, la corde est une structure de données.
 En métrologie, les cordes vibrantes sont utilisées comme capteurs.
 En physique, la corde est l'objet de base étudié en théorie des cordes.
 En taxonomie, la notochorde est une caractéristiques des chordés.

Culture 
 La Corde est une mini-série télévisée dramatico-fantastique française créée par Dominique Rocher et Éric Forestier
 La Corde () est un film d'Alfred Hitchcock.
 En musique, on distingue :
 la corde d'un instrument,
 les instruments à cordes,
 les cordes d'un orchestre.

Sports 

 La corde est l'un des cinq « appareils » de la gymnastique rythmique.
 Le tir à la corde est un sport qui oppose deux équipes dans une épreuve de force. 
 La corde de sport est utilisée dans certains sports de nature comme l'escalade, le canyoning ou la spéléologie.
 Le grimper de corde est une épreuve sportive.
 La corde d'arc est utilisée pour bander un arc afin de propulser des flèches.

Patronymie 
Le patronyme Corde est un dérivé du patronyme .

 Baltazar de Cordes (- siècle), navigateur néerlandais, frère de Simon ;
 Jan Cordes (2002-), joueur allemand de hockey sur gazon ;
 Johann Wilhelm Cordes (1824-1869), peintre allemand ;
 Kevin Cordes (1993-), nageur américain ;
 Mudder Cordes (1815-1905), figure du folklore de Brême ;
 Simon de Cordes (v. 1559-1599), navigateur néerlandais, frère de Baltazar.

Toponymie 

 Cordes est une ville fantôme en Arizona aux États-Unis.
 Cordes est une ancienne commune dans la commune belge Frasnes-lez-Anvaing.
 Cordes-sur-Ciel est une commune française.
 Cordes-Tolosannes est une commune française.